

События 
 Английская королева Анна выдала Генри Миллу патент на изобретение способа быстрой последовательной печати символов и машины для выполнения этой работы.
 1714—1727 — король Великобритании Георг I (курфюрст Ганновера).
 Победа вигов на парламентских выборах. Торийские лидеры обвинены в государственной измене.
 1714—1715 — премьер-министр Великобритании Галифакс (вторично).
 7 марта — Раштаттский мир между Францией и Священной римской империей. Окончание войны за Испанское наследство. Габсбурги получили испанские Нидерланды, Миланское герцогство, Мантую, Неаполитанское королевство и остров Сардинию.
 7 августа — первая в новой российской истории морская победа русского флота под командованием Петра Первого над шведами у мыса Гангут. Сдача в плен шведской эскадры во главе с адмиралом Эреншильдом. В этот день празднуется день воинской славы России.
 Победа русских при Лапполе (Финляндия). Оккупация всей Финляндии.
 Монадология Готфрида Лейбница.
 Сентябрь — основана Библиотека Российской академии наук.
 11 сентября — французская армия герцога Бервика взяла Барселону. В Каталонии введены законы, обычаи и язык Кастилии.
 20 сентября — основание Петром Первым селения Сестрорецк, позднее ставшего городом.
 Октябрь — для ускорения застройки Санкт-Петербурга издан указ «о воспрещении на несколько лет возводить во всём государстве каменные дома».
 Константин Брынковяну казнён турецкими войсками.
 1714—1720 — Пешва (первый министр) при радже Саху Баладжи Вишванатх Бхат, основатель династии пешв из рода Бхат.
 Изобретён ртутный термометр
 Открытие Петром I Кунсткамеры.

Наука

Музыка

Родились 

См. также: :Категория:Родившиеся в 1714 году
 1 января — Кристионас Донелайтис, литовский поэт, зачинатель литовской художественной литературы (ум. 1780).
 8 марта — Карл Филипп Эммануил Бах, немецкий композитор (умер в 1788 году).
 6 июня — Жозе I, португальский король (ум. 1777).
 17 июня — Александр Готлиб Баумгартен, немецкий философ (ум. 1762).
 17 июня — Цезарь Франсуа Кассини, французский астроном и геодезист.
 10 сентября — Никколо Йоммелли, итальянский композитор (ум. 1774).

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1714 году
 1 августа — Анна, первый монарх объединённой Великобритании (род. 1665).
 3 марта — Ганс Карл Карловиц, автор первого немецкого сочинения по лесоразведению (род. 1645).

См. также

Примечания